De Van Hool AG300 is een geleed bustype met een lage vloer van de Belgische fabrikant Van Hool. Er bestaat zowel een oude versie 'AG300' als een vernieuwd uiterlijk 'newAG300'. De bussen worden in diverse landen ingezet. Naast de gewone versie met dieselmotor, zijn er ook bussen geleverd die rijden op aardgas (AG300 CNG) en is er een trolley-versie (AG300T).

Technische gegevens AG300

Geleverd per land

Externe links 
 Technische gegevens van Hool AG300 Europa
 Technische gegevens van Hool AG300 USA
 Technische gegevens van Hool AG300 T
 Technische gegevens Van Hool AG300 Hyb
 Foto's van AG300-bussen

AG300